Ateleopus är ett släkte av fiskar. Ateleopus ingår i familjen Ateleopodidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Ateleopus